Acanthocnemidae é uma pequena família de escaravelhos, polífagos. A única espécie de Acanthocnemidae, Acanthocnemus nigricans, é originária da Austrália.

Sinonímia 
 Acanthocnemus nigricans (Hope, 1845)
 Dasytes nigricans Hope, 1845
 Dasytes fuscipennis Hope, 1845
 Acanthocnemus ciliatus Perris, 1864
 Acanthocnemus truquii Baudi, 1873
 Acanthocnemus fauveli Bourgeois, 1884
 Eurema dilutum Abeille de Perrin, 1894
 Acanthocnemus kraatzi Schilsky, 1896
 Acanthocnemus kraatzi v. immaturus Schilsky, 1896
 Acanthocnemus asiaticus Pic, 1897
 Hovacnemus pallitarsis Fairmaire, 1898
 Acanthocnemus brevicornis Pic, 1903

Bibliografia 
  1970: Further observations on Cleroidea (Coleoptera). Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B), 39: 1-20. 
  2011: Acanthocnemidae (Coleoptera), a family of beetles new to Russia. Zoosystematica rossica, 20(1): 71–73. PDF
 ;  2010: 9.7. Acanthocnemidae Crowson, 1964. Pp. 262-265 in: ; ;  (volume eds.) Coleoptera, beetles. Volume 2: Morphology and systematics (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujiformia partim). In:  &  (eds.) Handbook of zoology. A natural history of the phyla of the animal kingdom. Volume IV. Arthropoda: Insecta. Part 38. Berlin, New York: Walter de Gruyter. ISBN 3-11-019075-3 ISBN 978-3-11-019075-5 
  (eds). 2007 Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 4:  Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, Denmark ISBN 87-88757-67-6, p. 384

Ligações externas 

 Acanthocnemidae in SYNOPSIS OF THE DESCRIBED COLEOPTERA OF THE WORLD
 Acanthocnemus nigricans (Hope, 1843) (Acanthocnemidae) 
 images at Natural History Museum

Cleroidea
Famílias de coleópteros